Csehország
 Dubenec, település a Příbrami járásban
 Dubenec, település a Trutnovi járásban
 Dubenec, Dívčice településrésze a České Budějovice-i járásban